Походино — название населённых пунктов:

Россия 
 Походино — деревня в Вяземском районе Смоленской области.
 Походино — деревня в Сафоновском районе Смоленской области.